Вурцельбауэр:

 Вурцельбауэр, Иоганн Филипп — немецкий астроном.
 Вурцельбауэр — кратер на Луне.